Malacoctenus är ett släkte av fiskar. Malacoctenus ingår i familjen Labrisomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Malacoctenus